Château de Beaumont ou château Beaumont peut désigner :

le château de Beaumont ou Petit Bourgogne, à Liège en Belgique.

le château de Beaumont, situé à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, dans l’Ain, ,
 le château de Beaumont, situé à Agonges dans l’Allier, ,
 le château de Beaumont, situé à Guitté, dans les Côtes-d'Armor,
 le château de Beaumont, situé à Saint-Yrieix-les-Bois dans la Creuse,
 le château de Beaumont, situé à Beaumont, dans le Gers,
 le château Beaumont, situé à Cussac-Fort-Médoc, en Gironde,
 le château de Beaumont, situé à Mordelles en Ille-et-Vilaine, ,
 le château de Beaumont, situé à La Mure, en Isère,
 le château de Beaumont, situé à Saint-Laurent-sur-Oust, dans le Morbihan,
 le château de Beaumont (ruiné), situé à Beaumont en Haute-Savoie.
 le château de Beaumont (ruiné), situé à Beaumont dans la Vienne.

Voir aussi :
 Château de Beaumont-du-Gâtinais, en Seine-et-Marne
 Château de Beaumont-le-Richard, situé sur la commune d’Englesqueville-la-Percée, dans le Calvados
 Château de Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise
 Château de Beaumont-sur-Sarthe, dans la Sarthe
 Château de Beaumont-sur-Vingeanne, en Côte-d'Or
 Château de Beaumont-la-Ronce, en Indre-et-Loire
 .

Beaumont